Karhusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kruununsaari, ö, Norra Österbotten, Oulunkaari, 
 Karhusaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,43, long 27,08), 
 Karhunsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Karhusaari (ö i Finland, Kajanaland, Kajana, lat 64,34, long 27,61), 
 Karhunsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Björnsö (ö i Finland), Nyland, Helsingfors, 
 Björnholm (ö i Finland, Mellersta Finland), 
 Karhusaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jämsä, lat 62,07, long 25,02), 
 Karhusaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jämsä, lat 62,01, long 25,31), 
 Karhusaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,33, long 29,30), 
 Karhusaari (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,58, long 24,06), 
 Karhusaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland), Riihimäki, 
 Karhusaari (ö i Finland, Egentliga Finland, Salo, lat 60,18, long 23,48), 
 Karhusaari (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,22, long 23,94), 
 Karhusaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,67, long 24,95), 
 Karhusaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,35, long 24,09), 
 Karhusaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,18, long 26,82), 
 Karhusaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,15, long 26,93), 
 Karhusaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,38, long 25,99), 
 Karhusaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,56, long 26,25), 
 Karhusaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,83, long 26,63), 
 Karhusaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,83, long 26,75), 
 Karhusaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi), 
 Karhusaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland), 
 Karhusaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,38, long 30,44), 
 Karhusaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,11, long 29,05), 
 Karhusaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,25, long 29,62), 
 Karhusaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Brahestad), 
 Karhusaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,78, long 28,05), 
 Karhusaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Karhusaari (ö i Finland, Kajanaland, Kajana, lat 64,43, long 27,05), 
 Karhusaari (ö i Finland, Egentliga Finland, Nystadsregionen), 
 Karhusaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,50, long 24,89), 
 Karhusaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,15, long 23,76), 
 Karhusaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 61,89, long 23,95), 
 Björnholmen (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,17, long 25,12), 
 Karhusaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,65, long 25,68), 
 Karhusaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,26, long 27,80), 
 Karhusaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,08, long 28,18), 
 Karhusaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra), 
 Karhusaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,03, long 27,07), 
 Karhusaari (ö i Finland, Lappland, Kemi-Torneå), 
 Karhusaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,54, long 27,72), 
 Karhusaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,60, long 26,45), 
 Karhusaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi), 
 Karhusaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,72, long 29,77), 
 Karhusaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 63,29, long 29,37), 
 Karhusaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Karhusaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,12, long 26,15), 
 Karhusaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,30, long 29,11), 
 Karhusaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,46, long 23,30), 
 Karhusaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,38, long 23,50), 
 Karhusaari (ö i Finland, Egentliga Finland, Salo, lat 60,28, long 22,88), 
 Karhusaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,55, long 27,69), 
 Karhusaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Uleåborg), 
 Karhusaari (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,26, long 23,73), 
 Karhusaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott), 
 Karhusaari (ö i Finland, Norra Savolax), Kuopio, 
 Karhusaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 62,99, long 25,47), 
 Karhusaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,47, long 25,15), 
 Karhusaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,16, long 24,41), 

Robotskapade Finlandförgreningar